Dolly puede referirse a:

 La Oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
 Dolly, una herramienta especializada del equipo de rodaje cinematográfico y de producción televisiva, diseñada para realizar movimientos fluidos (técnicas cinemáticas).
 Dolly Parton (1946-), cantante country, compositora y actriz estadounidense.
 Dolly (1987-1988), un programa de televisión estadounidense.
 Dolly! (1976), serie televisiva estadounidense creada por Dolly Parton.
 Dolly, una suite para piano a cuatro manos de Gabriel Fauré.
 Dolly, de Toy Story 3 y Toy Story 4.